Nicolas Lossky (1870-1965) : philosophe russe
 Olga Lossky (1981-) : écrivain français
 Vladimir Lossky (1903-1958) : théologien orthodoxe